— японский эсминец типа Shiratsuyu.

Заложен 25 апреля 1935 года на верфи Fujinagasta, Осака. Спущен 1 ноября 1936 года, вошел в строй 30 апреля 1937 года. Участвовал в захвате Филиппин и Явы. Участвовал в сражениях в Яванском море и у острова Саво. 6 августа 1943 года потоплен американскими эсминцами во время боя в заливе Велья в точке .

Ссылки (на английском языке) 
 Боевой путь эсминца Kawakaze 

LemaireSoft's Kawakaze
Kawakaze in Naval History of World Wars 

 

Эскадренные миноносцы типа «Сирацую»
Кораблекрушения 1943 года
Затонувшие корабли